

Onomastica
Felicio – variante del nome proprio di persona italiano Felice

Persone
Felicio – martire cristiano venerato a Torre Annunziata
Fábio Felício – calciatore portoghese

Pagine correlate
Felice
Felicia (disambigua)